El nombre USS Nautilus ha sido usado por siete navíos en la Armada de los Estados Unidos.

, goleta de 12 cañones de 1799.
, goleta de 76 cañones de 1838.
, submarino clase H de 1911, posteriormente rebautizado Nautilus.
, patrullero de 1917.
, submarino clase O de 1918, posteriormente rebautizado Nautilus.
, submarino de la clase Narwhall de 1930.
, el primer submarino nuclear, de 1954.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos